Мировая группа — высшая ступень Кубка Федерации. В 2011 году в ней принимают участие сборные Италии, США, России, Чехии, Австралии, Бельгии, Словакии и Франции, которые посеяны следующим образом:
  Сборная Италии
  Сборная США
  Сборная России
  Сборная Чехии

Сборные США, Австралии, Словакии и Франции (как проигравшие в четвертьфиналах), попадают в плей-офф Мировой группы; где поборются с Испанией, Украиной, Сербией и Германией) (командами, победившими в Мировой группе II) за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Впервые в новейшей истории титул достаётся чешкам, которые переиграли в финальном матче представительниц России.

Сетка

Четвертьфиналы

Австралия — Италия

Россия — Франция

Словакия — Чехия

Бельгия — США

Полуфиналы

Россия — Италия

Бельгия — Чехия

Финал

См. также 
 Кубок Дэвиса 2011. Мировая группа

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа